Amerika — сингл гурту Rammstein з альбому «Reise, Reise».
 Amerika — альбом гурту Bo Kaspers Orkester.
 Amerika  — альбом гурту BAP.
 «Америка» () — незавершений роман Франца Кафки.
 Америка — журнал, що видавався у Радянському Союзі під час Холодної Війни.